Osoby o tym nazwisku:
 Karol Wolfke – polski prawnik
 Mieczysław Wolfke – polski fizyk, prekursor telewizji i holografii